Ндебеле:

Ндебе́ле — народность группы нгуни в Южной Африке, а также её язык. Народность ндебеле разделена на две большие группы — южные ндебеле в ЮАР и северные ндебеле в Зимбабве.
 Ндебеле, Нджабуло (род. 1948) — южноафриканский писатель.
 Ндебеле — народ, проживающий в бывшей провинции ЮАР Трансвааль.
 Южный ндебеле — язык этого народа, один из официальных языков ЮАР.
 Квандебеле — бантустан, созданный в эпоху апартеида для ндебеле.
 Матабеле — народ, проживающий на юго-западе Зимбабве (Матабелеленд).
 Северный ндебеле — язык ндебеле Зимбабве.